Recknagel bezeichnet:

 Handbuch für Heizungs- und Klimatechnik, siehe Der Recknagel

Recknagel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Recknagel (1910–1994), deutscher Professor für Elektronenoptik und Elektronenmikroskopie
 Anton Recknagel (1906–1980), deutscher Architekt
 Ekkehard Recknagel (1931–2009), deutscher Physiker
 Emil Recknagel (1880–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Erich Recknagel (1904–1973), deutscher Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Georg Recknagel (1835–1920), deutscher Physiker und Pädagoge
 Hans Recknagel (1938–2010), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Helmut Recknagel (* 1937), deutscher Skispringer

 Lutz Recknagel (* 1966), deutscher Politiker (FDP)
 Manfred Recknagel (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Minna Recknagel (1882–1945), deutsche kommunistische Widerstandskämpferin gegen den Faschismus
 Otto Recknagel (Maler) (1845–1926), deutscher Landschaftsmaler
 Otto Recknagel (1897–1983), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rolf Recknagel (1918–2006), deutscher Literaturwissenschaftler